Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2012 fand vom 25. Oktober bis zum 3. November 2012 in Chiba in Japan statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Setzliste 
  Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Viertelfinale)
  Lee So-hee/Shin Seung-chan (Weltmeister)
  Shella Devi Aulia/Anggia Shitta Awanda (2. Runde)
  Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean (Halbfinale)
  Chen Qingchen/Huang Dongping (Viertelfinale)
  Chen Szu-yu/Chen Ting-yi (3. Runde)
  Melati Daeva Oktavianti/Rosyita Eka Putri Sari (Viertelfinale)
  Yu Xiaohan/Huang Yaqiong (Finalist)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
 Einzelwettbewerb

Juniorenweltmeisterschaft 2012 Damendoppel
Juniorenweltmeisterschaft 2012 Damendoppel
Sportveranstaltung in Chiba
Juniorenweltmeisterschaft 2012 Damendoppel
Juniorenweltmeisterschaft 2012
Weltmeisterschaft 2012